Usher pode ser:
Usher
Usher (álbum)
Síndrome de Usher

Desambiguação